Lakewood puede referirse a los siguientes lugares en Estados Unidos:

Localidades
Lakewood (California)
Lakewood (Carolina del Sur)
Lakewood (Colorado)
Lakewood Gardens (Florida)
Lakewood Park (Florida)
Lakewood (Illinois)
Lakewood Shores (Illinois)
Municipio de Lakewood (condado de Shelby, Illinois)
Lakewood Club, Míchigan
Municipio de Lakewood (condado de St. Louis, Minnesota)
Municipio de Lakewood (condado de Lake of the Woods, Minnesota)
Lakewood (Nueva Jersey)
Municipio de Lakewood (Nueva Jersey)
Lakewood (Nueva York)
Lakewood (Ohio)
Lakewood (Tennessee)
Lakewood Park (Tennessee)
Lakewood Village (Texas)
Lakewood (Washington)
Lakewood (Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Oconto.
Lakewood (condado de Oconto, Wisconsin), lugar designado por el censo.

 Municipio de Lakewood, en Zamboanga del Sur, en .
Otros usos
Lakewood (Metro de Los Ángeles), estación del metro de Los Ángeles.
Lakewood Church Central Campus, estadio en Houston, Texas.